Ан () — корейская клановая фамилия. Слово заимствовано из китайского, в переводе означает «спокойствие, порядок». В Китае есть схожая  (), но она не имеет родственных связей с корейской фамилией. В 2015 году насчитывалось 685 639 человек, носящих эту фамилию в Южной Корее. Она стоит семнадцатой в списке самых распространенных фамилий в Южной Корее, составляя около 1,3 % населения страны.

Известные носители 
 Ан Ба Уль (род. 1994) — южнокорейский дзюдоист.
 Ан Бён Гын (род. 1962) — южнокорейский дзюдоист.
 Ан, Виктор (род. 1985; до принятия российского гражданства — Ан Хён Су) — южнокорейский и российский шорт-трекист.
 Ан Вон-Сун (1910—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Ан Гён — корейский художник 15 века.
 Ан Гым Бон (1921—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Ан Гым Э (род. 1980) — северокорейская дзюдоистка.
 Ан Джон Хван (род. 1976) — южнокорейский футболист.
 Ан Джэ Хён (род. 1965) — южнокорейский игрок в настольный теннис.
 Ан Дэ Хён (род. 1962) — южнокорейский борец греко-римского стиля.
 Ан Ён Су (род. 1964) — южнокорейский боксёр.
 Ан Ён Хак (род. 1978) — северокорейский футболист.
 Ан Иктхэ (1906—1965) — корейский композитор и дирижёр, сочинитель музыки государственного гимна.
 Ан, Кристи (род. 1992) — американская теннисистка.
 Ан Тай-Ен (1910—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Ан Сен Нам (1912—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Ан Су-Ен (1913—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Ан, Филип (1905—1978) — корейский и американский актёр.
 Ан Хан Бон (род. 1968) — корейский борец греко-римского стиля.
 Ан Хи Дже (1885—1943) — корейский политический деятель.
 Ан Хиджон (род. 1964) — южнокорейский политик.
 Ан Чонхван (1984) — южнокорейский дзюдоист.
 Ан Чунгын (1879—1910) — деятель корейского национально-освободительного движения.
 Ан Чханхо (1878—1938) — корейский политический деятель.
 Ан Чхоль Хёк (род. 1985) — северокорейский футболист.
 Ан Чхольсу (род. 1962) — южнокорейский политик, предприниматель, программист, профессор, врач.

Примечания